Тюрина, Анастасия Павловна (род. 13.10.2010) — российский музыкант, балалаечница, лауреат всероссийских и международных конкурсов.

Биография 
С 4-х лет учится в Детской музыкальной школе № 2 им. В. К. Мержанова в Тамбове по классу балалайки у кандидата искусствоведения, лауреата премии ЦФО в области литературы и искусства Моргунова Алексея Петровича.

Лауреат большого количества Всероссийских и Международных конкурсов и фестивалей.

В 2016 году стала финалисткой шоу «Лучше всех» на Первом канале. В 2016 году удостоена премии Общественной палаты Тамбовской области «Общественное признание−2016». С 2016 года является постоянной участницей программ и стипендиатом Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова.

В качестве солистки Настя в 2017 и 2018 годах выступала с Государственным камерным оркестром «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова на открытии XIV и XV Международного фестиваля «Москва встречает друзей», а также в Вероне (Италия) на X Евразийском экономическом форуме. В октябре 2018 года выступала в Венеции в рамках «Русских сезонов» в Италии. В 2018 году стала победителем Открытого Всероссийского телевизионного конкурса «Синяя птица» на канале Россия-1. 

С 2019 года является стипендиатом Благотворительного фонда «Новые имена». С 2019 года является постоянной участницей программ пианиста Дениса Мацуева.

Регулярно выступает с ведущими оркестрами русских народных инструментов страны, такими как Национальный академический оркестр народных инструментов им. Осипова, Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» им. Л. Зыкиной, Академический оркестр русских народных инструментов им. Н. Н. Некрасова ВГТРК, Государственный академический﻿ симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова, Российский национальный молодежный симфонический оркестр и др. 

Выступала в таких залах, как Большой Кремлёвский дворец, Большой театр, концертный зал Зарядье, Светлановский зал Московского Международного дома музыки, Концертный зал им. П. И. Чайковского Московской филармонии, БКЗ «Октябрьский» (Санкт-Петербург), Филармонический театр Вероны (Италия) и др.

Анастасия Тюрина неоднократно выступала в эфире федеральных каналов: Первый канал, Россия-1, Россия-Культура, Карусель.

Примечания 

Балалаечники России
Дети-музыканты